Руска има више значења:

 Руска (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Руска (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Руска (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији